Grzegorz Król (ur. 1953) – polski artysta ludowy.
 Grzegorz Król (ur. 1978) – polski piłkarz.

Strony ujednoznaczniające